

Prénom 
 Kaya est un prénom masculin d'origine turque et un prénom féminin d'origine syriaque.

Toponyme 

 Au Burkina Faso :
 Kaya, la ville chef-lieu du département de Kaya dans la région Centre-Nord ;
 Kaya-Korso, un village situé dans le département de Tiébélé
 Kaya-Poungou, un village situé dans le département de Tiébélé
 Kaya-Fabolo, un village situé dans le département de Tiébélé
 Kaya-Kaforo, un village situé dans le département de Tiébélé
 Kaya-Kantiolo, un village situé dans le département de Tiébélé
 Kaya-Navio, un village situé dans le département de Tiébélé
 Au Cameroun :
 Kaya, un village de la région du Centre
 Kaya (ou Keia), une localité du département du Mayo-Kani et la Région de l'Extrême-Nord.
 Kaya ou la Confédération de Gaya, un ancien État de l'histoire de la Corée ;
 Kaya, une ville de l'État d'Équatoria-Central, au Soudan du Sud ;
 Kaya, un département du Tchad
 les forêts sacrées de Kayas, villages fortifiés des ancêtres Mijikenda au Kenya. Classées au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Patronyme 
Kaya est un nom de famille (l'un des plus courants en Turquie) porté notamment par 
 Kaya Alp est un chef de la tribu seldjoukide Kayı. Il a régné de 1200 jusqu'à sa mort en 1214, où son fils Suleiman Chah lui succéda ;
 Ahmet Kaya (1957-2000), chanteur, écrivain et compositeur turc ;
 Aykut Kaya (né en 1990), karatéka turc ;
 Hazal Kaya (née en 1990), actrice turque ;
 İpek Kaya (née en 1984), footballeuse franco-turque ;
 Murat Kaya (né en 1971), auteur de bandes dessinées allemand ;
 Okinori Kaya (1889-1977), homme politique japonais ;
 Onür Kaya (1986- ) est un joueur de football belge ;
  :
Özlem Kaya (née en 1990), athlète turque
Özlem Kaya (née en 1992), nageuse handisport turque
 Semih Kaya (né en 1991), footballeur turc ;
 Simone Kaya (1937-2007), écrivain francophone de Côte d'Ivoire ;
 Suat Kaya (né en 1967), footballeur turc ;
 Vicky Kaya (1974 ou 1978-), mannequin, actrice, présentatrice de télévision et entrepreneuse grecque ;
 Kaya Scodelario (née le ), actrice anglaise.

Musique 
 Kaya est un album de Bob Marley & The Wailers sorti en 1978.
Kaya (1960-1999) (de son vrai nom Joseph Topize) musicien mauricien créateur du seggae.
 Kaya (1983-) est le nom de scène de l'ancien chanteur du groupe de rock japonais Schwarz Stein. Il s'agit également du nom utilisé dans sa carrière solo, mêlant le rock, le visual kei et l'electropop d'inspiration new wave.

Autres 
 Kāya est un mot en sanskrit et pali qui signifie « corps ».
 L'identité de Kaya relie les émissions anthropiques de dioxyde de carbone () à des paramètres d'ordre démographique, économique et énergétique.
 Kaya est le nom japonais du bois torreya nucifera.
 Kaya en Jamaïque désigne la marijuana.
 Kaya est une confiture à base de lait de noix de coco, d’œufs et de sucre, très populaire en Asie du Sud-Est.
 Kaya est un langage de programmation.

Notes et références 

Homonymie de patronyme turc